Typ 34 (auch Type 34) steht für:
 Goliath Jagdwagen Typ 34, ein Automodell des Automobilherstellers Goliath
 Peugeot Typ 34, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Sietas Typ 34, Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 34/Typ 34A, Zerstörer der Kriegsmarine (1936–1939), siehe Marinestützpunkt Bremerhaven (1935–1945)#4. Zerstörerflottille
 Type 34, NATO-Codename des sowjetischen Mehrzweck-Flugboots Berijew Be-6 
 VW Karmann-Ghia Typ 34, ein Automodell des Automobilherstellers Volkswagen

Abkürzung